Скшеч — фамилия.

Известные носители:
 Скшеч, Павел (род. 1957) — польский боксёр-любитель.
 Скшеч, Гжегож (1957—2023) — польский боксёр-любитель, брат предыдущего.